Виторио Емануеле II (; 14. март 1820 — 9. јануар 1878) је био италијански краљ, први владар уједињене Италије, популарни -{"padre della patria"}-, који је по доласку на престо 1861. инаугурисао парламентарну монархију.

Био је син Карла Алберта и Марије Терезије од Тоскане.

На италијанском престолу га је наследио син Умберто I, а други син Амадео I је био 1871—1873 краљ Шпаније.

Породично стабло

Породица

Први брак

Супружник

Деца

Други брак

Супружник

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1820.
Умрли 1878.
Династија Савоја
Краљеви Италије
Краљеви Сардиније
Династија Савоја